

Codici e sigle 
 has – codice ISO 639-3 della lingua haisla
 HAS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ha'il (Arabia Saudita)
 HAS – targa automobilistica del circondario degli Haßberge (Germania)
 HAS – sigla dell'Haute Autorité de santé, ente sanitario francese
 HAS – sigla della Hrvatski atletski savez, federazione croata di atletica leggera

Persone 
 Kadir Has (1921-2007) – imprenditore turco
 Wojciech Has (1925-2000) – regista polacco
 Mehmet Ali Has (1927-1982) – calciatore turco
 Şeref Has (1936-2019) – calciatore turco
 İlyas Has (1945-1984) – attivista turco
 Bekir Ozan Has (1985) – calciatore turco

Geografia

Albania 
 Has – comune nella prefettura di Kukës
 Distretto di Has – ex distretto nella prefettura di Kukës

Bosnia ed Erzegovina 
 Has – frazione del comune di Novi Travnik nel cantone della Bosnia Centrale (Federazione di Bosnia ed Erzegovina)

Altro 
 Has – suddivisione territoriale amministrativa dell'Impero ottomano
 HAS-160 – funzione crittografica di hash

Pagine correlate 
 Haas
 Haass
 Hass